Ве́лька-Весь () — топонимы в Польше.

 Населённые пункты 
 Велька-Весь — село в Вольштынском повяте Великопольского воеводства.
 Велька-Весь — село в Згежском повяте Лодзинского воеводства.
 Велька-Весь А — село в Ласкском повяте Лодзинского воеводства.
 Велька-Весь Б — село в Ласкском повяте Лодзинского воеводства.
 Велька-Весь — село в Здуньсковольском повяте Лодзинского воеводства.
 Велька-Весь — село в Конецком повяте Свентокшиского воеводства.
 Велька-Весь — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 Велька-Весь — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства.
 Велька-Весь — село в сельской гмине Бук Познанского повята Великопольского воеводства.
 Велька-Весь — село в Слупском повяте Поморского воеводства.
 Велька-Весь — село в Староховицком повяте Свентокшиского воеводства.
 Велька-Весь — село в сельской гмине Стеншев Познанского повята Великопольского воеводства.
 Велька-Весь — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства.
 Топонимы 
 Велька-Весь — наименование сельской гмины в Краковвском повяте Малопольского воеводства.
 Литература 
 Wielka Wieś, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XIII (Warmbrun — Worowo), 1893 .